est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide pyruvique, numéro CAS 
 acide époxypropionique, numéro CAS 

 Ester
 carbonate d'éthylène, numéro CAS 
 oxoacétate de méthyle, numéro CAS